Полице́йский футбо́льный клуб «Ва́йрогс» () — бывший латвийский футбольный клуб из города Резекне, основанный в начале 1992 года и входивший в состав полицейского спортивного клуба «Резекнес Вайрогс».

Результаты выступлений

Известные игроки

Ссылки 
 История футбола города Резекне

Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Спортивные клубы Резекне